Межконтинентальный кубок 1963 года () — 4-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись 16 октября, 14 и 16 ноября. Трёхматчевый турнир проходил между итальянским клубом «Милан», победителем Кубка европейских чемпионов 1962/63, и бразильским клубом «Сантос», победителем Кубка Либертадорес 1963.

Первый матч проходил в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и закончился победой хозяев 4:2. Второй и третий матч проходили в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана», и оба закончились в пользу «Сантоса» со счётом 4:2 и 1:0.

Статистика матчей

Первый матч

Второй матч

Третий матч. Плей-офф

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1962/1963
 Кубок Либертадорес 1963

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

Межконтинентальный кубок 1963
Межконтинентальный кубок 1963
Футбол в Италии в 1963 году
Спорт в Бразилии в 1963 году
1963 год в футболе
Октябрь 1963 года
Ноябрь 1963 года
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
События 16 октября
События 14 ноября
События 16 ноября